

Geografia

Moctezuma – municipalità dello stato di San Luis Potosí
Moctezuma – comune situato nello stato di Sonora

Persone
Carlos López Moctezuma – attore messicano
Eduardo Matos Moctezuma – archeologo messicano
Isabel Moctezuma – figlia di imperatore azteca 
Pedro Moctezuma – figlio di imperatore azteco

Pagine correlate
Montezuma (disambigua)